Selb steht für:
 Selb, Große Kreisstadt im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Selb (Adelsgeschlecht)
 Selb oder Selbbach, linker Zufluss der Eger nach Schwarzenhammer, Markt Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Steinselb (Eger), linker Zufluss der Eger bei Schwarzenhammer, Markt Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern  

Personen:
 August Selb (1812–1850), deutscher Maler und Lithograf
 Horst Meyer-Selb (1933–2004), deutscher Musiker, Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Johann Gabriel von Selb, österreichischer Jurist, wirklicher Hofkammerrat und Dekan der juridischen Fakultät der Universität Wien
 Josef Anton Selb (1784–1832), österreichischer Maler und Lithograf
 Karl Selb (1760–1819), österreichischer Maler
 Walter Selb (1929–1994), deutsch-österreichischer Jurist, Hochschullehrer und Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Palais Selb
 Steinselb